Крёкшино — деревня в Новомосковском административном округе города Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области). Входит в состав муниципального образования «Поселение Марушкинское».

Название деревни предположительно произошло от некалендарного личного имени Крекша.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 56 человек (27 мужчин и 29 женщин); преобладающая национальность — русские (88 %). По данным на 2005 год, в деревне проживало 76 человек.

История 
В середине XIX века сельцо Крёкшино относилось к 1-му стану Звенигородского уезда Московской губернии и принадлежало генерал-майору , в сельце было 8 дворов, крестьян 40 душ мужского пола и 49 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое сельцо 1-го стана Звенигородского уезда по левую сторону Смоленского тракта (из Москвы в Гжатск), в 25 верстах от уездного города и 8 верстах от становой квартиры, при пруде, с 8 дворами и 99 жителями (50 мужчин, 49 женщин).

По данным на 1899 год — деревня Перхушковской волости Звенигородского уезда с 105 жителями.

В 1913 году — 30 дворов.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — деревня Митькинского сельсовета Перхушковской волости Звенигородского уезда в 7,5 км от Можайского шоссе и 6,4 км от платформы 36 км Белорусской железной дороги, проживало 226 жителей (107 мужчин, 119 женщин), насчитывалось 47 крестьянских хозяйств, имелась школа 1-й ступени.

В 1929—1930 годы — населённый пункт в составе Звенигородского района Московского округа Московской области.

1930—1963, 1965—2012 годы — в составе Наро-Фоминского района Московской области.

1963—1965 годы — в составе Звенигородского укрупнённого сельского района Московской области.

Достопримечательности 

В деревне располагалась усадьба Крёкшино. Там жил издатель Владимир Чертков, к другу дважды приезжал Лев Толстой. Там он написал рассказы «Приезжий и крестьянин», «Пора понять», «Разговор с приезжим», «В чём главная задача учителя?». Здесь он написал завещание, по которому большая часть его произведений должна принадлежать народу, а права на остальные получил Чертков. До нашего времени сохранились руины усадебного дома, парк и пруд.

Левады совхоза Крёкшино — место съёмок фильма «Свинарка и пастух». Крёкшинские свинарки обучали актёров правильному обращению с животными. Только потом начинались съёмки эпизодов. Ловко обращаться с поросятами получалось у Марины Ладыниной, которая играла главную героиню фильма — свинарку Глашу.

Свои детские впечатления о жизни в подмосковной усадьбе Софья Могилевская отразила в рассказе 1960 года «Лето в Крёкшино».

В деревне есть Парк Победы, памятник жителям, погибшим в Великой Отечественной войне, и братская могила.

Леса Крекшино богаты грибами, а поселковый пруд — карасем и щукой.

Примечания 

Населённые пункты Новомосковского административного округа
Населённые пункты Звенигородского уезда Московской губернии